А́смир А́вдукич (; ) — боснийский футболист, вратарь. Ныне главный тренер команды «Железничар» из Бани-Луки. Выступал в сборной Боснии и Герцеговины.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольной школы «Челика» из Зеницы, начинал там свою карьеру. Позднее выступал за боснийские команды «Травник», «Слобода» (Тузла), «Радник» (Биелина) и «Рудар» (Приедор), а также хорватский «Камен Инград». В феврале 2012 года Авдукич был арендован иранским клубом «Персеполис». Однако он не мог быть включён в заявку на второй круг чемпионата Ирана и выступал за команду только в Лиге чемпионов АФК. В общей сложности Авдукич провёл за иранский клуб 7 матчей.

В сборной 
Выступал в юношеских и молодёжных сборных Боснии. Дебютировал в основной 28 апреля 2004 в матче с Финляндией. После этого долгое время не вызывался в сборную, однако всё же 17 ноября 2010 провёл свой второй матч против Словакии (был вызван в сборную по решению Сафета Сушича).

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Челик» Зеница
Игроки ФК «Камен Инград»
Игроки ФК «Травник»
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Радник» Биелина
Игроки ФК «Рудар» Приедор
Игроки ФК «Борац» Баня-Лука
Игроки ФК «Персеполис»